Tradimento fatale (Intimate Encounters) – film per la televisione del 1986 diretto da Ivan Nagy 
 Tradimento fatale (Lies Before Kisses) – film del 1991 diretto da Lou Antonio
 Tradimento fatale (The Big Empty) – film del 1997 diretto da Jack Perez 
 Big Empty - Tradimento fatale (The Big Empty) – film del 2003 diretto da Steve Anderson
 Tradimento fatale (Suburban Madness) – film del 2004 diretto da Robert Dornhelm